Shekhar peut faire référence à :

, un talk show animé par Shekhar Suman.

Personnalités

Prénom 
Shekhar est un prénom notamment porté par :
 (1924- ), acteur et réalisateur indien,
, professeur indien,
 (1951- ), personnalité politique indienne,
 (1957- ), journaliste indien,
 (1965- ), illustrateur indien,
 (1939- ), auteur indien,
Shekhar Kapur (1945- ), réalisateur, producteur et acteur indien,
 (1962- ), scientifique indien,
Shekhar Mehta (1945–2006), pilote automobile kényan,
 (1949- ), historien indien,
Vishal-Shekhar, musicien indien,
 (1961- ), musicien et acteur indien,
 (1962- ), acteur et animateur de télévision indien.

Nom de famille 

 (1965- ), entrepreneur et écrivain indien,
 (1929–2007), homme d'affaires malaisien,
 (1906–1931), révolutionnaire indien,
Chandra Shekhar (1927–2007), personnalité politique indienne,
 (1980- ), journaliste indien,
 (1968- ), personnalité politique indienne,
 (1933–1976), compositeur indien,
 (1946- ), personnalité politique indienne,
 (1950- ), acteur et dramaturge indien,
Surya Ganguly (1983- ), joueur indien d'échecs.

Voir aussi